kfr – codice ISO 639-3 della lingua kachchi
KFR – codice ICAO della compagnia aerea a basso costo indiana Kingfisher Red.